36-й чемпионат мира по биатлону прошёл с 3 по 11 февраля 2001 года в словенской Поклюке.

Мужская сборная Франции выиграла эстафету впервые в истории чемпионатов мира.

Мужчины

Спринт 10 км 

Дата: 3 февраля 2001

Гонка преследования на 12,5 км 

Дата: 4 февраля 2001

Гонка с массовым стартом на 15 км 

Дата: 9 февраля 2001

Индивидуальная гонка на 20 км 

Дата: 7 февраля 2001

Эстафета 4×7,5 км 

Дата: 11 февраля 2001

Женщины

Спринт 7,5 км 

Дата: 3 февраля 2001

Гонка преследования на 10 км 

Дата: 14 февраля 2001

Гонка с массовым стартом на 12,5 км 

Дата: 9 февраля 2001

Индивидуальная гонка на 15 км 

Дата: 6 февраля 2001

Эстафета 4×7,5 км 

Дата: 10 февраля 2001

Зачет медалей 

2001 год в биатлоне
Чемпионаты мира по биатлону
Чемпионаты мира в Словении
Февраль 2001 года
Спорт в Словении в 2001 году
Международные соревнования по биатлону в Словении